Касселс () — английская фамилия. Известные носители:

 Касселс, Гарольд (1898—1975) — британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Касселс, Джеймс (1907—1996) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Касселс, Джон (1922—2015) — британский математик.

См. также